U-105 — название серии немецких подводных лодок.
 U-105 (1917)
 U-105 (1940)